O natú foi uma língua indígena brasileira falada pelos índios natús. É uma língua ainda não classificada.

Vocabulário 
Vocabulário natú, falado pelos caboclos natús em Colégio, Alagoas (Pompeu 1958):

Natu